The Falcon and the Snowman (film), Amerikaanse film uit 1985
 The Falcon and the Snowman (album), album uit 1985 met filmmuziek van de gelijknamige film